Adolf Marschall von Bieberstein ist der Name folgender Personen:

 Adolf Marschall von Bieberstein (Politiker, 1806) (1806–1891), deutscher Politiker und Diplomat, Innenminister von Baden
 Adolf Marschall von Bieberstein (Politiker, 1842) (1842–1912), deutscher Politiker und Diplomat, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes
 Adolf Marschall von Bieberstein (Politiker, 1848) (1848–1920), deutscher Politiker, Außenminister von Baden